Moldova Veche může být:

 Moldova Veche (město) – přístavní město na Dunaji v Rumunsku
 Moldova Veche (ostrov) – ostrov na Dunaji na začátku soutěsky Želená vrata

Rozcestníky - místopisné jméno